Mattler ist der Familienname folgender Personen

 Étienne Mattler (1905–1986), französischer Fußballspieler
 Heike Schulte-Mattler (* 1958), deutsche Leichtathletin und Olympiamedaillengewinnerin